Альфа Этники 1996/1997 годов () — 61-й сезон чемпионата Греции по футболу. Он начался 6 сентября 1996 года и закончился 25 мая 1997 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

1996/1997
Греция
Греция
Спорт в Греции в 1996 году
Спорт в Греции в 1997 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1996/1997